Lumut kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Lumut, distrikt, Sumatera Utara,

Malaysia 

 Lumut (ort i Malaysia), Perak, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Malaysiaförgreningar